A estrada nacional 217-1 (N217-1) é uma estrada que dá uma volta pela vista panorâmica da cidade de Bragança e por isso chamada de estrada do circuito turístico de Bragança.

Tem início no km 0 da N 217 e termina no km 2 da mesma estrada.

Estradas Nacionais de Portugal